Ostatnie dni Pompei – powieść Edwarda Bulwer-Lyttona
 Ostatnie dni Pompei – włoski film z 1908
 Ostatnie dni Pompei – włoski film z 1913
 Ostatnie dni Pompei – włoski film z 1926
 Ostatnie dni Pompei – amerykański film z 1935
 Ostatnie dni Pompei – francusko-włoski film z 1950
 Ostatnie dni Pompei – włoski film z 1959 w reżyserii Sergio Leone
 Ostatnie dni Pompei – amerykański miniserial z 1984